Чирковское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Чирковское сельское поселение — бывшее муниципальное образование (упразднено в 2012 году) в Богородском районе Кировской области.
 Чирковское сельское поселение — бывшее муниципальное образование (упразднено в 2014 году) в Оршанском районе Республики Марий Эл.
 Чирковское сельское поселение — муниципальное образование в Казанском районе Тюменской области.